Цион — см. Сион
 Цион, Илья Фаддеевич (1842—1912) — российский и французский физиолог, профессор, политический журналист, финансовый махинатор.
 Цион, Сергей Анатольевич (1874—1947) — капитан, один из руководителей Свеаборгского восстания.